D55 peut faire référence à :
 Anémie due à des anomalies enzymatiques, d'après la classification internationale des maladies ;
 D55, un illuminant, en colorimétrie ;
 , un destroyer contre-torpilleur de classe River de la Royal Australian Navy ;
 Route départementale 55, une route dans le Finistère
 Route départementale 55, une route dans le Nord, allant de la frontière avec la Belgique à Hondschoote à Noordpeene où elle se bifurque en D55 (route de Nieppe/route de Clairmarais à Noordpeene) et D55E (route de Saint-Omer / chemin du coin perdu), les deux bifurcations se terminant dans la D209 (route de Saint-Omer)

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres